North Third Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Third Street Historic District (Missouri), ID-Nr. 05000912
 North Third Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 84003733